HK Severstal (}) er en professionel russisk ishockeyklub fra Tjerepovets, der siden 2008 har spillet i den Kontinentale Hockey-Liga. Klubben er internationalt kendt under navnet Severstal Tjerepovets.

Historie

Titler og medaljer

Nationale turneringer 

 Sovjetisk mesterskab 
 Vinder af oprykningspulje vest i Første Liga (niveau 2) 1980-81.

 Ruslands Superliga
  Sølv: 2002-03.
  Bronze: 2000-01.

Sæsoner

Sovjetiske liga (1962-92)

IHL (1992-96)

Ruslands Superliga (1996-2008)

KHL (2008-)

Trænere

Kilder / eksterne henvisninger 
 HK Severstal  
 HK Severstal - Historie

Noter 

Ishockeyklubber i Rusland
Tjerepovets
Ishockeyklubber i KHL
Etableret i 1955